est le titre de plusieurs films :

 Her First Beau, film américain réalisé par Edward F. Cline, sorti en 1916 ;

 Her First Beau, titre original de Son premier baiser, film américain réalisé par Theodore Reed, sorti en 1941.